
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue de l'Est :

Rue de l'Est à Bruxelles

Avenue de l'Est à Bondy
 Rue de l'Est à Boulogne-Billancourt
 Rue de l'Est à Colmar
 Rue de l'Est à Mulhouse
 Rue de l'Est à Lyon
 Rue de l'Est à Paris
 Ancienne rue de l'Est à Paris, incorporée au boulevard Saint-Michel dans les années 1860-1870
 Rue de l'Est à Toulouse
 Avenue de l'Est à Vallauris

  
 Rue de l'Est'' à Genève

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 Rue de l'Ouest

Est